Miejscowości w USA:
 Scotch Plains – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Union
Gminy w USA:
 Scotch Plains (ang. Scotch Plains Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Union